Huxley ist der Familienname folgender Personen:

 Aldous Huxley (1894–1963), britischer Schriftsteller 
 Andrew Fielding Huxley (1917–2012), britischer Physiologe und Biophysiker
 Anthony Julian Huxley (1920–1992), britischer Botaniker
 David Huxley (* 1988), australischer Eishockeyspieler
 Francis Huxley (1923–2016), britischer Botaniker und Anthropologe
 Frank Huxley (1911–1995), englischer Fußballspieler
 George Leonard Huxley (* 1932), britisch-irischer Gräzist und klassischer Philologe
 Hugh Esmor Huxley (1924–2013), britischer Biologe
 Julian Huxley (1887–1975), britischer Biologe und Autor

 Martin Huxley (* 1944), britischer Mathematiker
 Rick Huxley (1940–2013), britischer Musiker
 Saxon Huxley (* 1988), englischer Wrestler
 Thomas Henry Huxley (1825–1895), englischer Biologe und Paläontologe

 Siehe auch: Huxley (Familie)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Huxley (Iowa), im Story County
 Huxley (Nevada), im Churchill County
 Huxley (Texas), im Shelby County

in England:
 Huxley (Cheshire)

in Kanada:
 Huxley (Alberta)

Außerdem:
 Huxley (Mondkrater), benannt nach Thomas Henry Huxley
 Huxley (Marskrater), benannt nach Thomas Henry Huxley
 Huxley-Linie, biogeografische Trennlinie zwischen asiatischer und philippinischen Flora und Fauna
 Huxley-Wilberforce-Debatte